Caius Fonteius Capito peut désigner :

 Caius Fonteius Capito, consul suffect en 33 av. J.-C.
 Caius Fonteius Capito, consul en 12, fils du précédent
 Caius Fonteius Capito, consul en 59, fils du précédent
 Caius Fonteius Capito, consul en 67, fils du précédent